Наоми Броуди (; родилась 28 февраля 1990 года в Стокпорте, Великобритания) — британская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 

Наоми Броуди — одна из четырёх детей Саймона и Ширли Броуди; у неё есть два брата (Лайам и Калам) и сестра (Эмма). Отец — энтузиаст тенниса, приучил к этой игре всю семью, а Наоми и Лайама вывел в протур (Лайам больше известен своими успехами в старшем юниорском туре, где неоднократно бывал в финал турниров Большого шлема как в одиночном, так и в парном разряде, а также став второй ракеткой мира в этой классификации). Наоми Броуди в теннисе с семи лет, лучший удар — подача, любимое покрытие — трава.

В 2007 году, из-за слишком активного освещения некоторых аспектов своей нетеннисной жизни в социальных сетях, Броуди и другой британский теннисист — Дэвид Райс, были на некоторое время лишены финансирования от федерации.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (19)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (36)

Победы (20)

Поражения (16)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Теннисисты Великобритании